Maharero ist der (Familien)name folgender Personen:

 Maharero (1820–1890), traditioneller Führer der Herero
 Alfons Maharero (1938–2012), traditioneller Führer der Herero
 Eduard Maharero, traditioneller Führer der Herero
 Frederick Maharero (1875–1952), traditioneller Führer der Herero
 Moses Maharero, traditioneller Führer der Herero in Botswana
 Samuel Maharero (1856–1923)
 Tjinani Maharero, traditioneller Führer der Herero
 Traugott Maharero, traditioneller Führer der Herero